Dulce et decorum est (vollständig eigentlich Dulce et decorum est pro patria mori: „Süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben.“) ist

 der Titel eines Gedichtes des britischen Dichters Wilfred Owen, siehe Dulce et Decorum est (Gedicht)
 ein Zitat aus einem Werk des römischen Dichters Horaz, siehe Liste lateinischer Phrasen/D#Dulce et decorum est pro patria mori.